Hainsberg steht für:

 Hainsberg (Langenwetzendorf), Ortsteil von Langenwetzendorf im Landkreis Greiz in Thüringen 
 Hainsberg (Dietfurt an der Altmühl), Ortsteil von Dietfurt an der Altmühl im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz in Bayern 
 Hainsberg (Freital), Stadtteil von Freital im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge in Sachsen